MasterChef (televisieformat), televisieformat van een talentenjacht voor koks met vele internationale varianten.
MasterChef (Nederland), een talentenjacht voor koks.
Junior MasterChef (Nederland), voor koks tot en met 12 jaar
MasterChef (België), een culinair programma waarin bekende Vlamingen een wedstrijd houden.
MasterChef (Verenigd Koninkrijk)
Celebrity MasterChef
Junior MasterChef
MasterChef: The Professionals
MasterChef Goes Large
MasterChef (Verenigde Staten)
MasterChef (Australië)
Celebrity MasterChef Australia
Junior MasterChef Australia
MasterChef (Kroatië)
MasterChef (Griekenland)
MasterChef (India)
MasterChef (Indonesië)
MasterChef (Nieuw-Zeeland)
MasterChef (Peru)
MasterChef (Zweden)
Junior MasterChef Pinoy Edition
MasterChef (Maleisië)
MasterChef (Canada)